Karkinosz, görög költő
 Karkinosz, görög tragédiaköltő